José Velásquez ist der Name folgender Personen:

* José Velásquez (Fußballspieler) (* 1952), peruanischer Fußballspieler
 José Velásquez Colón (José David Velásquez Colón; * 1989), honduranischer Fußballspieler 
 José Eduardo Velásquez Tarazona (* 1947), peruanischer Geistlicher, Bischof von Huaraz